Mestre Bimba – artista marziale brasiliano
 Bimba - È clonata una stella – film diretto da Sabina Guzzanti nel 2002

Musica 

 São Bento Grande de Bimba – ritmo utilizzato nella Capoeira
 Bimba – album di Sandro Giacobbe del 1977
 Bimba/Ieri – singolo di Sandro Giacobbe del 1977

Pagine correlate
Bimbo